Piazzo – frazione del comune di Segonzano, in provincia di Trento 
Piazzo – quartiere della città di Biella
Piazzo – parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) sito nell'omonima località del comune di Albino, in provincia di Bergamo
 Piazzo – comune in provincia di Torino, soppresso nel 1928 e aggregato al comune di Lauriano (TO)
 Piazzo Alto e Piazzo Basso – quartieri di San Pellegrino Terme (BG)
 Stefania Piazzo – giornalista italiana